Муслим Шамильевич Хизриев () — российский боец смешанных единоборств, чемпион России по джиу-джитсу, чемпион Чеченской Республики по ММА. В своём дебютном бою 20 декабря 2012 года Хизриев встретился с другим российским бойцом Альбертом Ардзинбой. Дебют оказался удачным — Хизриев победил болевым приёмом в первом раунде. На это ему понадобилось 3 минуты 50 секунд. На июнь 2019 года его рекорд составляет 8 побед (5 болевых, 2 нокаута и одна победа решением судей) и одно поражение (нокаутом).

Статистика боёв

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль Муслима Хизриева на сайте бойцовского клуба «Беркут»
 Профиль Муслима Хизриева на сайте FightLife.ru
 Профиль Муслима Хизриева на сайте FightTime.ru
 Профиль Муслима Хизриева на сайте ProFC.ws
 Герман Якубов: «Наш клуб — одна большая семья»
 

Бойцы смешанных единоборств Чечни